Deme hace referencia a varios artículos:

Grecia 
 Una de las formas en que se da la palabra griega demos (pueblo).
Especialmente, el concepto del Democracia, la circunscripción en que se organizaba la antigua Atenas.
 Deme o Demo ático,  subdivisión de Ática en la Antigua Grecia.
 Deme, nombre alternativo para las municipalidades de Grecia (en griego δήμος, dhímos; pl. δήμοι, dhímoi).

Comunas en Francia
 Beaumont-sur-Dême.
 Épeigné-sur-Dême.

Personas 
 József Deme (Szolnok, 1951), deportista húngaro olímpico que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.

Además
 Hipocorístico de Demetria y Demetrio.
 Deme (biología ), población local de organismos de una especie que se cruzan activamente entre sí y comparten un acervo genético distinto.
 Población biológica, concepto en ocasiones denominado con los términos "demo" o "deme" (véase también Clina y deme).
 Deme (banda), grupo mexicano.
 Deme (Irán), nombre iraní para las Torres del Silencio.

Hipocorísticos femeninos
Hipocorísticos masculinos